

Persone 

 Buck Owens – pseudonimo di Alvis Edgar Owens Jr., cantautore statunitense
 Kevin Owens – ring name di Kevin Owens, wrestler canadese

Altro 
 15608 Owens – asteroide della fascia principale
 Owens – fiume nel sud-est della California, Stati Uniti

Pagine correlate 
 Owen